

Geografia

Holandia 
 Stein – gmina

Niemcy 
 Stein – dzielnica Hechingen 
 Stein – miasto w Bawarii, w powiecie Fürth
 Stein – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön
 Stein-Bockenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms
 Stein-Neukirch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Stein-Wingert – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Kamień

Szwajcaria 
 Stein – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden
 Stein – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Rheinfelden
 Stein am Rhein – miasto w kantonie Szafuza
 Steingletscher – lodowiec w Alpach Urneńskich

Osoby 
 Aurel Stein
 Bartłomiej Stein
 Caspar Stein
 Diana Stein
 Edyta Stein
 Gertrude Stein
 Herbert Stein
 Horst Stein
 Jock Stein
 Leonid Stein
 Mark Stein
 Miksa Stein
 Peter Stein
 Rudolf Stein
 Uli Stein
 Zbigniew Stein

Inne 
 Stein – słowacki browar i marka piwa

Zobacz też 
 Gossersweiler-Stein
 Königsbach-Stein